Lani steht für:

 Lani (Vorname), hawaiianischer Vorname
 Lani (Volk), Volksstamm in Papua, Indonesien
 Lani (Kualin), Dorf im indonesischen Distrikt Kualin in Westtimor

Lani oder Láni ist der Familienname folgenderPersonen:
 Daniel Láni (1605–1665), slowakischer lutherischer Theologe 
 Dávid Láni (1618–1669), slowakischer lutherischer Theologe 
 Eliáš Láni (1570–1618), slowakischer lutherischer Geistlicher und Dichter
 Frédéric Lani (* 1977), belgischer Sänger und Gitarrist 
 Hriday Lani, indischer Drehbuchautor 
 Juraj Láni (1646–1701), slowakischer lutherischer Theologe und Autor
 Lili Lani (1905–1996), dänische Schauspielerin 
 Zacharias Láni (1600–1645), slowakischer lutherischer Theologe 

Siehe auch:
 Lány